Awuah oder Awua ist der Familienname folgender Personen:
 Amerley Ollennu Awua-Asamoa (* 1956), ghanaische Diplomatin und Managerin
 Hiswill Awuah (* 2000), deutscher Footballspieler
 Ignatius Baffour-Awuah (* 1966), ghanaischer Politiker
 Kristal Awuah (* 1999), britische Sprinterin